Le nom de Słupie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Podlachie
du powiat de Suwałki
Słupie, un village de la gmina de Bakałarzewo
Słupie, un village de la gmina de Suwałki
dans la voïvodie de Lublin
Słupie, un village